Карача-Елгинский сельсовет  — муниципальное образование в Кушнаренковском районе Башкортостана.

Административный центр — село Карача-Елга.

История 
Согласно Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан»имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения

Известные уроженцы 
 Гатиятуллин, Асадулла Гатиятуллович (1891—1969) — башкирский поэт-импровизатор, сэсэн.
 Султанов, Шариф Хабибуллович (9 августа 1913 — 10 мая 1998) — председатель колхоза им. Салавата Кушнаренковского, Герой Социалистического Труда.
 Шакиров, Закир Шакирович (3 ноября 1881 — 3 декабря 1968) — башкирский педагог и лингвист, Герой Труда.
 Якупов, Назым Мухаметзянович (7 июля 1928 — 20 февраля 2009) — участник венгерских событий 1956 года, Герой Советского Союза.

Примечания 

Муниципальные образования Кушнаренковского района
Сельские поселения Башкортостана